Fernand Charron (1884-1965), un physicien français ;
 Fernand Charron (1866-1928), un coureur cycliste et coureur automobile, créateur et constructeur de l'automobile Charron.